Comune di Milano, periodo della storia medievale di Milano
 Comune di Milano, nome amministrativo dell'attuale Milano